Сасабе () — испаноязычный топоним.

  — посёлок в США, штат Аризона.
 Сасабе — посёлок в Мексике, штат Сонора.